

Niemcy 
 Vogelsang – dzielnica Bleckede
 Vogelsang – dzielnica Buxtehude
 Vogelsang – dzielnica Ettlingen
 Vogelsang – dzielnica Gommern
 Vogelsang – dzielnica Kolonii
 Vogelsang – dzielnica Neuss
 Vogelsang – dzielnica Petershagen
 Vogelsang – dzielnica Stralsundu
 Vogelsang – dzielnica Stuttgartu
 Vogelsang – dzielnica Zehdenick
 Vogelsang – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree
 Vogelsang – dawna gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Vogelsang-Warsin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Goślice – nieistniejąca osada w Puszczy Wkrzańskiej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police
 Skowronki – część wsi Kąty Rybackie w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Sztutowo
 Zakrzewiec – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo
 Zalesie – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Malechowo

Inne 
 Vogelsang – muzeum, były ośrodek szkoleniowy NSDAP w Nadrenii Północnej-Westfalii

Osoby 
 Henryk Vogelsang – biskup warmiński
 Karl von Vogelsang – austriacki polityk

Zobacz też 
 Vogelgesang
 Vogelgsang
 Voglsang